"Jami" (anteriormente 'GNU Ring, 'SFLphone) es un SIP-compatible con la distribución peer-to-peer y SIP basado en mensajero instantáneo para Linux, Microsoft Windows, OS X, iOS, y Android.
Desarrollado y mantenido por la compañía canadiense Savoir-faire Linux, y con la ayuda de una comunidad global de usuarios y contribuyentes, Jami se posiciona como un potencial sustituto gratuito de Skype.

Jami es un software libre y de código abierto publicado bajo la Licencia Pública General de GNU. En noviembre de 2016, se convirtió en parte del Proyecto GNU.

Actualmente hay dos tipos de cuentas disponibles, y muchas de cada tipo pueden ser configuradas simultáneamente. Ambos tipos ofrecen características similares, incluyendo mensajería, video y audio. Los tipos de cuenta son SIP y Ring. Una cuenta SIP permite que el softphone de Jami se conecte a un servidor SIP estándar y una cuenta Ring puede registrarse (o utilizar una cuenta configurada) en la red descentralizada de Jami que no requiere un servidor central. Sin embargo, Jami todavía tiene que usar un servidor de arranque para conectarse, por lo que no es una verdadera plataforma de comunicación libre de Internet como pretende.

Al adoptar la tecnología tabla hash distribuida (tal como se utiliza, por ejemplo, dentro de la red BitTorrent), Jami crea su propia red sobre la que puede distribuir funciones de directorio, autenticación y cifrado a través de todos los sistemas conectados a ella.

Hay paquetes disponibles para todas las principales distribuciones de Linux, incluyendo Debian, Fedora, y Ubuntu. Las versiones separadas GNOME y KDE están disponibles.  La documentación está disponible en el wiki de Ring Tuleap.

El 18 de diciembre de 2018, el anillo fue renombrado Jami.

Diseño 
Jami se basa en un MVC modelo, con un daemon (el modelo) y un cliente (la vista) comunicándose. El daemon se encarga de todo el procesamiento, incluyendo la capa de comunicación (SIP/IAX), la captura y reproducción de audio, etc. El cliente es una interfaz gráfica de usuario. D-Bus puede actuar como el controlador que permite la comunicación entre el cliente y el daemon.

Características 
 SIP-compatible con el soporte de OpenDHT 
 Número ilimitado de llamadas
 Mensajes instantáneos
 Historial de llamadas buscable
 Grabación de llamada 
 Asistió transferencia de llamadas
 Respuesta automática a las llamadas
 Llamada en espera
 Llamadas de audio y video con audio multipartito  y videoconferencia 
 Soporte de audio multicanal (experimental){{clarify|date=March 2020}
 Soporte TLS y SRTP
 Códecs múltiples de audio soportados: G711u, G711a, GSM, Speex (8, 16, 32 kHz), Opus, G.722 (detección de silencio soportada con Speex)
 Múltiples cuentas SIP, con soporte por cuenta STUN y suscripción de presencia SIP
 Soporte Señalización multifrecuencia de doble tono
 Control de ganancia automática
 Asistente de cuentas
 Atajos de teclado globales
 Soporte de tono de llamada Flac y Vorbis 
 Notificación de escritorio: número de buzón de voz, llamada entrante, mensajes de información
 SIP Re-invitar
 Integración de la libreta de direcciones en GNOME y KDE
 Apoyo PulseAudio
 Soporte Jack Audio Connection Kit
 Configuración de la localidad: Francés, inglés, ruso, alemán, chino, español, italiano, vietnamita
 Apertura automática de la entrada del Localizador Uniforme de Recursos.
 Encriptación de extremo a extremo usada para chat, video y voz 
 Descentralizado (pero necesita conexión a Internet a través de un ISP)

Referencias

Enlaces externos 
 

Colaboración
Software del Proyecto GNU
Clientes de mensajería instantánea libres